È sindaco di Montalbano Jonico dal 2015 e presidente della Provincia di Matera dal 31 ottobre 2018.

Biografia 
Nato a Policoro, è cresciuto a Montalbano Jonico, è sposato ed ha tre figli.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, esercita la professione di avvocato e collabora con la rivista giuridica Giurisprudenza italiana e contratti. Nel 2015 vince le primarie del centro-sinistra per la carica di sindaco di Montalbano Jonico; con la lista civica "Montalbano verso il Futuro" ottiene il 52,98% dei voti ed è eletto sindaco.

Il 31 ottobre 2018 viene eletto presidente della Provincia di Matera con  voti ponderati, superando l'ex presidente Francesco De Giacomo ( voti) e divenendo così il più giovane presidente al momento dell'elezione nella storia dell'ente.

Dal febbraio 2019 è presidente dell'UPI Basilicata.

A settembre 2020 viene riconfermato sindaco con l'89,82% a fronte del 10,18% dei voti dell’altra lista, riconfermandosi sindaco e presidente della provincia.

A gennaio 2022 viene nominato come membro effettivo dell’Osservatorio Nazionale Atti Intimidatori nei confronti degli amministratori locali per UPI. L’Osservatorio è composto da rappresentanti di ministero dell’Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d’Italia (Upi)..

A marzo 2022 viene riconfermato presidente UPI Basilicata all’unanimità.

A maggio 2022 viene nominato membro effettivo del Direttivo Nazionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il 3 dicembre viene riconfermato alla guida della Provincia, con il consenso di 253 dei 378 amministratori comunali chiamati alle urne pari a 745.997 voti ponderati. L'ultimo ad essere eletto alla presidenza per un secondo mandato consecutivo fu Salvatore Peragine nel 1965.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Presidenti della Provincia di Matera
Sindaci in Italia